Een verkeersweg:
 N128 (België)
 N128 (Frankrijk)
 N128 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing